Chaerefolium lamprocarpum är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Friedrich Nicolaus Bornmüller. Chaerefolium lamprocarpum ingår i släktet Chaerefolium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lamprocarpum